Mönke ist der Familienname folgender Personen:
 Wilhelm Mönke (1886–1934), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP)
 Wolfgang Mönke (1927–1986), deutscher Historiker